est le dix-neuvième album studio du groupe allemand Scooter. L'album est sorti le . Le premier single de l'album, Bora! Bora! Bora! est sorti le .

Liste des titres

Classements

Notes et références 

Album musical sorti en 2017
Album de Scooter